Der Begriff Knarre steht für:

 Ratsche, Lärm- und Effektinstrument
 Knarre (Werkzeug), Werkzeug zur Erzeugung einer umlaufenden Drehbewegung
 umgangssprachlich für Schusswaffe/Pistole